Waterford označuje:
 Waterford – město v Irsku
 Hrabství Waterford – irské hrabství
 Waterford United FC – fotbalový klub z Waterfordu